Els hominoïdeus (Hominoidea) són una superfamília de primats catarrins, que inclou els humans. Segons la concepció actual de la superfamília, hi ha dues famílies vivents d'hominoïdeus:

 Família Hylobatidae, que inclou 4 gèneres i 12 espècies de gibons.
 Família Hominidae, que inclou els goril·les, ximpanzés, orangutans i humans, col·lectivament coneguts com a «grans simis».

Llevat dels goril·les i els humans, tots els hominoïdeus són àgils animals arborícoles. Són omnívors, amb una dieta consistent en fruita, llavors, fulles i en la majoria de casos algunes quantitats de carn d'invertebrats. Són nadius d'Àsia i Àfrica, tot i que els humans s'han estès per tot el món.

Moltes espècies són rares o en risc d'extinció.

Filogènesi i classificació 
La sistemàtica cladística, que s'ha imposat entre els primatòlegs als darrers anys, ha demostrat les relacions filogenètiques dels diferents grups d'hominoïdeus són les que es mostren en el següents cladograma, pel que fa a les famílies actuals:

Segons aquesta nova classificació, els gibons son el grup més basal i la resta formen la família Hominidae, que està dividida en dos subfamílies, Ponginae (orangutans) i Homininae; aquesta, alhora, es divideix en les tribus Gorillini (goril·les) i Hominini (ximpanzés, humans i els seus avantpassats bípedes).

Referències

Vegeu també 
 Morotopitec
 Proconsul, 
 Afropitec
 Kenyapitec
 Oreopitec
 Sivapitec
 Driopitec